Traquet est le nom vernaculaire de petits passereaux, dont le cri ressemble au bruit que fait le traquet d'un moulin.

Note : on appelle parfois aussi traquets (improprement) certains oiseaux du genre Saxicola. Exemple : le Tarier des prés ou Traquet tarier - Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Liste des espèces 
 Traquet à tête blanche. Oenanthe leucopyga (CL Brehm, 1855)
 Traquet à capuchon. Oenanthe monacha (Temminck, 1825)
 Traquet de Hume. Oenanthe albonigra (Hume, 1872)
 Traquet rieur. Oenanthe leucura (Gmelin, 1789)
 Traquet montagnard. Oenanthe monticola Vieillot, 1818
 Traquet de Somalie. Oenanthe phillipsi (Shelley, 1885)
 Traquet motteux. Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
 Traquet deuil. Oenanthe lugens (Lichtenstein, 1823)
 Oenanthe lugentoides (Seebohm, 1881)
 Oenanthe lugubris (Ruppel, 1837)
 Traquet de Finsch. Oenanthe finschii (Heuglin, 1869)
 Traquet variable. Oenanthe picata (Blyth, 1847)
 Traquet à tête grise. Oenanthe moesta (Lichtenstein, 1823)
 Traquet pie. Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)
 Traquet de Chypre. Oenanthe cypriaca (Homeyer, 1884)
 Traquet oreillard. Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)
 Traquet noir et blanc Oenanthe (hispanica) melanoleuca
 Traquet à queue rousse (ou Traquet kurde). Oenanthe xanthoprymna (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
 Traquet du désert. Oenanthe deserti (Temminck, 1825)
 Traquet du Cap. Oenanthe pileata (Gmelin, 1789)
 Traquet isabelle. Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
 Traquet à poitrine rousse. Oenanthe bottae (Bonaparte, 1854)
 Oenanthe heuglini (Finsch & Hartlaub, 1870)
 Traquet aile-en-faux. Cercomela sinuata (Sundevall, 1858)
 Traquet du Karoo. Cercomela schlegelii (Wahlberg, 1855)
 Traquet tractrac. Cercomela tractrac (Wilkes, 1817)
 Traquet familier. Cercomela familiaris (Stephens, 1826)
 Traquet à queue brune. Cercomela scotocerca (Heuglin, 1869)
 Traquet bistré. Cercomela fusca (Blyth, 1851)
 Traquet sombre. Cercomela dubia (Blundell & Lovat, 1899)
 Traquet à queue noire. Cercomela melanura (Temminck, 1824)
 Traquet afroalpin. Cercomela sordida (Ruppell, 1837)
 Traquet du Congo. Myrmecocichla tholloni (Oustalet, 1886)
 Traquet brun. Myrmecocichla aethiops Cabanis 1850
 Traquet fourmilier. Myrmecocichla formicivora (Vieillot, 1818)
 Traquet commandeur. Myrmecocichla nigra (Vieillot, 1818)
 Traquet de Rüppell. Myrmecocichla melaena (Ruppell, 1837)
 Traquet à front blanc. Myrmecocichla albifrons (Ruppell, 1837)
 Traquet d'Arnott. Myrmecocichla arnotti (Tristram, 1869)
 Traquet à ventre roux. Thamnolaea cinnamomeiventris (Lafresnaye, 1836)
 Thamnolaea coronata Reichenow, 1902
 Traquet demi-roux. Thamnolaea semirufa (Ruppell, 1837)
 Pinarornis plumosus Sharpe, 1876

Notes 

Nom d'oiseau ambigu